Дмитрий Александрович Дическул (22 января 1926 года — 25 июня 2004 года) — главный инженер Пермского моторостроительного завода имени Я. М. Свердлова, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Окончил Московский авиационный институт (1949). Инженер-механик.

В 1949—1981 гг. — на Пермском моторостроительном заводе: главный инженер; в 1981—1989 гг. — в Министерстве авиационной промышленности : начальник 13-го Главного управления (двигателестроение); с 1989 г. — в ОАО «Моторостроитель» (Пермь).

Участвовал в освоении и доведении до крупносерийного производства двигателей АИ-20, Д20, Д30, Д30Ф6 для пассажирских самолётов Ил-18, Ту-124, Ту-134 и истребителя МиГ-31. Под его руководством в производство внедрены силовые установки к вертолётам конструктора М. Л. Миля, двигателей АШ82В, Д25Б, ТВ2-117 и главных редукторов для вертолётов Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-12 и Ми-26, налажено производство жидкостных ракетных двигателей для армии и аэрокосмического комплекса. Руководил разработкой и внедрением системы управления качеством на заводе, механизацией и автоматизацией производства, что позволило снизить трудоёмкость изготовления продукции; освоением новых технологических процессов: холодного вальцевания компрессорных лопаток, производства бесприпускового литья из жаропрочных сплавов, особенно турбинных и сопловых лопаток, что позволило значительно увеличить ресурс двигателей. Разработки внедрены в производство на ОАО «Пермские моторы», на Запорожском, Рыбинском и Самарском моторостроительных заводах.

Умер в 2004 году в Перми.

Семья 
Два сына: Дическул Михаил Дмитриевич и Дическул Александр Дмитриевич.

Награды и премии 
 Медаль «Серп и Молот»
 Награждён орденами Ленина (1971), Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1966,1976), медалями
 Лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР (1985)
 Заслуженный машиностроитель РСФСР (1981), Почётный авиастроитель (1981,1988), отличник Аэрофлота (1983)

Ссылки 
 Дическул Д.А. // Герои страны
 Дическул Д.А. // МАИ. История

Примечания 

Выпускники Московского авиационного института
Герои Социалистического Труда
Заслуженные машиностроители РСФСР
Отличники Аэрофлота
Персоналии:Пермский моторный завод